La taula següent registra els terratrèmols de més magnitud que han tingut lloc des del 1575 fins a l'actualitat.

Referències 

Terratrèmols
Llistes d'història